Höningen steht für:
 Höningen, Ortsteil von Altleitingen, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Höningen, Kloster in Altleitingen, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Höningen (Köln-Rondorf), Siedlung in Köln-Rondorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hoeningen
 Hönningen (Begriffsklärung)